Methanocaldococcus — род архей из семейства Methanocaldococcaceae порядка Methanococcales. 

Коккоидные метаногены. Мезофилы, за исключением вида Methanocaldococcus jannaschii, являющегося гипертермофилом.

Классификация 
На июнь 2017 года в род включают 7 видов:

Примечания 

Euryarchaeota
Роды архей